Петрозаво́дская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Петрозаводская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Петрозаводская улица — улица в Архангельске.
 Петрозаводская улица — улица в Вологде.
 Петрозаводская улица — улица в городе Воронеже.
 В городе Иванове:
 1-я Петрозаводская улица.
 2-я Петрозаводская улица.
 3-я Петрозаводская улица.
 Петрозаводская улица — улица в Калининграде.
 Петрозаводская улица — улица в Медвежьегорске.
 Петрозаводская улица — улица в Москве.
 Петрозаводская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Петрозаводская улица — улица в Новосибирске.
 Петрозаводская улица — улица в Перми.
 Петрозаводская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Петрозаводская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Петрозаводская улица — улица в Сыктывкаре.
 Петрозаводская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Петрозаводская улица — улица в Днепре.
 Петрозаводская улица — улица в Донецке.
 Петрозаводская улица — улица в Киеве.
 Петрозаводская улица — улица в Харькове.
 Петрозаводская улица — улица в Черновцах.